Нуттунен — финская фамилия:
 Нуттунен, Мария Андреевна (1911—1965) — работница советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Нуттунен, Рони (род. 1990) — финский игрок в настольный хоккей. Чемпион мира по настольному хоккею в 2007 году.